Lalas bezeichnet:
Lalas (Archea Olymbia), Ort in der Gemeinde Archea Olymbia („Antikes Olympia“) im Nordwesten des Peloponnes
Alexi Lalas (* 1970), US-amerikanischer Fußballspieler und -manager
Lalas (Familienname), litauischer Familienname, siehe Vytautas Lalas